Уайт-Маунтин-Пик () — горная вершина в системе Белых гор.

Находится в Калифорнии, США. Высота горы 4342 метра над уровнем моря.

Калифорнийский университет имеет на склонах данной горы три высотные исследовательские станции: Крукед Крик на высоте 3100 м, Баркрофт (3800 м), и малую станцию на вершине.

Покорение пика не требует альпинистских навыков, но представляет серьёзную проблему для туристов из-за большой высоты.

См. также 
 Калифорнийские четырнадцатитысячники (горные вершины)

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org
 

Горы Калифорнии
География округа Моно